Siège d'Algésiras peut désigner :
 Siège d'Algésiras (1278-1279) ;
  ;
 Siège d'Algésiras (1342-1344) ;
 .

Homonymie de sièges